Уордлоу () — английская фамилия. Известные носители:

 Уордлоу, Иэн (род. 1985) — английский первоклассный игрок в крикет.
  (1901—1985) — британский ботаник.
  (1779—1853) — шотландский пресвитерианский священник и писатель.
 Уордлоу (род. 1988) — американский рестлер.